Грануляція — результат гранулювання.
 Сонячна грануляція — елемент верхнього шару Сонячної конвективної зони, через який теплова енергія з надр Сонця передається в область його фотосфери.
Багатозначні терміни